

Села:
 Нова Гребля — Вінницька область, Калинівський район
 Нова Гребля — Київська область, Бородянський район
 Нова Гребля — Сумська область, Роменський район
 Нова Гребля — Тернопільська область, Тернопільський район
 Нова Гребля — Хмельницька область, Волочиський район
 Нова Гребля — Черкаська область, Уманський район
 Нова Гребля — Черкаська область, Золотоніський район
 Нова Гребля — Чернігівська область, Козелецький район
 Нова Гребля — Чернігівська область, Прилуцький район

Нова Гребля — Гомельська область, Брагінський район

Нова Гребля () — село, гміна Олешичі, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство